Pułki piechoty (strzelców, grenadierów) noszące numer „95”:

Wojska Polskiego
 95 Pułk Piechoty (1939)
 95 Pułk Piechoty (1951–1956)

Austro-węgierski
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 95 (1883–1918)

Niemiecki
 95 Pułk Piechoty (6 Turyngski)

Rosyjski
  (1796–1918)